Sveti Ursin se može odnositi na:

 Ursin Ravenski, talijanski liječnik i mučenik
 Ursin iz Brescije, talijanski bikup
 Ursin (biskup Ravene), biskup Ravene (533. – 536.)
 Ursin (pustinjak), irski misionar